Александр Лутовинов:
 Лутовинов, Александр (в монашестве Амфилохий; ум. 1905) — архимандрит Русской православной церкви, глава 17-й Пекинской духовной миссии, синолог.
 Лутовинов, Александр Анатольевич (род. 1971) — российский учёный-астрофизик, профессор РАН.
 Лутовинов, Александр Иванович (род. 1945) — советский и российский шахматист.
 Лутовинов, Александр Ильич (род. 1957) — российский государственный деятель, председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа.